Антуа́н — власна назва.

Топоніми

Антуан — стара назва Ештаррежі.
 Антруан (річка)

Антуан () — місто в окрузі Пайк штату Арканзас

Ім'я 
 Антуан I (1384—1415) — 9-й герцог Брабанту

 Антуан Аржаковський (1966) — французький історик та богослов російського походження
 Антуан Арно (1612—1694) — французький богослов, філософ, логік та математик
 Антуан Арно (1560—1619) — французький публіцист

 Антуан Бальпетре (1898—1963) — 
 Антуан Барнав (1761—1793) — французький політичний діяч і соціолог
 Антуан Анрі Беккерель (1852—1908) — французький] фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики
 Антуан Блонден (1922—1991) — французький письменник, літературний критик та спортивний журналіст
 Антуан Бурдель (1861—1929) — французький скульптор, учень Огюста Родена
 Антуан Бюнуа (бл. 1430 — 1492) — французький композитор
 Антуан Бюссі (1794— 1882) — французький хімік і фармацевт

 Антуан Валуа-Фортьє (1990) — канадський дзюдоїст, олімпійський медаліст
 Антуан Ватто(1684—1721) — французький художник
 Антуан Верметт (1982) — канадський хокеїст
 Антуан Воллон (1833—1900) — французький художник, майстер натюрмортів

 Антуан Галлан (1646—1715) — французький сходознавець, антиквар, перекладач
 Антуан Гізенга (1925) — конголезький політик, прем'єр-міністр країни 2006 — 2008 року
 Антуан III де Грамон (1604 —1678) — державний та військовий діяч, дипломат Французького королівства
 Антуан Грізманн (1991) — французький футболіст

 Антуан Анрі Лемуан (1786 —1864) — французький піаніст, педагог і композитор

Прізвище 
Андре Антуан